Салиентность (, от  — «выделяющийся, важный, заметный») — термин, близкий по смыслу русским словам «значимость», «важность», «заметность». Используется в лингвистике, языкознании, психофизиологии.

В психофизиологии обозначает свойство объекта, пиксела, и т. д. выделяться на фоне группы других объектов того же типа. Нахождение салиентных объектов считается ключевым механизмом, обеспечивающим обучение и выживание организмов путём фокусирования их ограниченных ресурсов восприятия на наиболее важной и соответствующей ситуации части информации, полученной от органов чувств.

Литература 
 
 

Нейропсихология